

Pessoas 
 Verônica Estill Sabino

Localidades 
 Estill Springs
 Condado de Estill
 Estill (Carolina do Sul)

Desambiguação